Autostrada A50 (Holandia)
 Autostrada A50 (Polska)
 Autostrada A50 (Włochy)